Paranaíba FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Uberlândia cidade do estado de  Minas Gerais Opera no dial FM, na frequência 100.7 MHz, pertencente ao Grupo Paranaíba de Comunicação.

Biografia 
Primeira emissora FM do Triângulo Mineiro, a Rádio Paranaíba 100,7 se consagrou como a maior força de comunicação do rádio FM em Uberlândia e região graças a sua fórmula de sucesso: programação musical 100% sertaneja, os melhores prêmios e promoções, a presença de grandes comunicadores e à dedicação aos ouvintes. No ar desde o dia 08 de maio de 1978, é resultado da determinação de Ary de Castro Júnior, jovem empreendedor que assumiu a Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda. e seguiu o propósito de um negócio de família preocupado em entreter e informar com qualidade e participar ativamente no desenvolvimento social da região. A aposta no segmento sertanejo a partir de 1989 criou o seu caminho para a definitiva liderança, consagrando a rádio no primeiro lugar absoluto em pesquisas, com ouvintes fiéis e com longo tempo de sintonia. São, em média, 30.000 ouvintes por minuto e participação no mercado FM de 51%.
A radio pertence a familio Castro Santos e tem seu presidente o sr Ary de Castro Santos Filho.
A emissora é dirigida artisticamente atualmente pelo radialista Dan Rocha que teve sua primeira passagem na emissora de 2008 a 2012 e retornou em 2014 apos dirigir o artistico do Grupo Band Minas em BH e Audiomix em Goiania.

Audiência 
Atualmente, a Paranaíba FM lidera audiência no Triângulo Mineiro, principalmente em Uberlândia. Uma de suas afiliadas, a Extra FM também tinha uma colocação muito boa em audiência em Uberlândia.
Em 2016, a Paranaiba FM ganhou seu 18 premio Top Of Mind com 59,4% de audiencia.

Ver também 
 TV Paranaíba
Educadora FM

Ligações externas 
 
 
 
 

Paranaíba FM
Estações de rádio fundadas em 1978
Fundações em Minas Gerais em 1978